Незук може бити:

 Незук (Сапна), насељено мјесто у општини Сапна, Федерација БиХ, БиХ